АО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (АО "ОКБ им.А.С.Яковлева") — бывшее советское и российское предприятие по разработке и производству авиационной техники. За время своего существования выпустило свыше двухсот типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более ста серийных.

История 

15 января 1934 года приказом № 23  НКТП группа лёгкой авиации А. С. Яковлева при заводе № 39 была выделена в самостоятельную единицу под названием КБП (Конструкторско-производственное бюро) и передана в непосредственное подчинение Спецавиатреста ГУАП. В том же году КБП получило название «Завод лёгких самолётов», затем — «Завод № 115». 7 марта 1935 года приказом № 270 НКТП был утверждён устав Государственного союзного завода № 115, переданного в непосредственное подчинение Наркомтяжпрому. Коллектив переезжает в собственное помещение на Ленинградском шоссе.

В 1959 году завод № 115 был передан в ведение ГКАТ как «Предприятие  № 1303».

30 апреля 1966 года приказом № 175 МАП предприятию присвоено открытое наименование «Московский машиностроительный завод „Скорость“», условное — «Предприятие п/я М-5050».

В соответствии с приказом № 162 МАП от 13 апреля 1989 года и приказом № 396 по «ММЗ „Скорость“» от 17 мая 1989 года условное наименование «Предприятие п/я М-5050» отменено. Приказом МАП № 346 от 31 июля 1990 года предприятию присвоено имя Александра Сергеевича Яковлева — «Московский машиностроительный завод „Скорость“ имени А. С. Яковлева».

1 июля 1992 года году вышел Указ президента РФ № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества». На основании распоряжения № 389-р Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 23 декабря 1992 года был утверждён план приватизации «ММЗ „Скорость“ имени А. С. Яковлева» и принято решение преобразовать его в Акционерное общество открытого типа «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (АООТ «ОКБ им. А. С. Яковлева»). Московской регистрационной палатой было выдано соответствующее свидетельство серии МРП № 007.420 от 31 августа 1993 года (ОГРН 1027739252298, ИНН 7714039849).

25 июля 1996 года Московская регистрационная палата зарегистрировала новую редакцию Устава общества с новым наименованием — Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева»). Предприятие внесено в реестр за основным государственным регистрационным номером 1027739252298 (Свидетельство Федеральной налоговой службы от 25 сентября 2002 года). Срок деятельности ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» не ограничен.

В 2004 году ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева»  персонал был сокращён в 4,5 раза (с 1400 человек в 2003 году до 311 человек), ликвидирована производственная база, распродана недвижимость. Из части работников ОКБ был сформирован инженерный центр ОАО «НПК Иркут». На 1 января 2017 года согласно годовому отчету численность работников на предприятии составила 499 человек. Общество в активном взаимодействии с ОАО «НПК Иркут» (ПАО "Корпорация" Иркут") продолжает работу по продлению ресурсов самолетов  ЯК всех серий, сопровождает производство и модернизацию самолёта Як-130 и проводит сертификационные испытания ближне - среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 (МС-23).

Разработки

Истребители 
Самолёты Як-1, Як-3, Як-7, Як-9 составляли основу истребительной авиации СССР в годы Великой Отечественной войны. 
 Як-1, Як-3, Як-5, Як-7, Як-9, Як-15, Як-17, Як-23, Як-25, Як-27, Як-28П

Бомбардировщики 
 Як-2, Як-4, Як-26, Як-28

Транспортные самолёты 
 Як-6, Як-8

Пассажирские самолёты 
 Як-40, Як-42, Як-48, Як-58,   МС-21

Тренировочные и спортивные самолёты 
Лёгкие учебно-тренировочные и спортивные самолёты КБ Яковлева получили широкую известность во всём мире.
 УТИ-26, Як-7УТИ, Як-11, Як-18, Як-18т, Як-30, Як-50, Як-52, Як-54, Як-55, Як-130, Як-152

Многоцелевые самолёты 
 Як-12, Як-112

Самолёты ДРЛО 
 Як-44

Самолёты вертикального взлёта и посадки 

 Як-36, Як-38, Як-38У, Як-38М, Як-41М, Як-141

Вертолёты 
 ЭГ
 Як-100 (Як-22)
 Як-24

БПЛА
Шмель-1
Пчела-1Т
Як-133БР «Прорыв»— разведывательный и ударный БПЛА

Санкции 
2 июня 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, ОКБ имени Яковлева включено в санкционный список США так как предприятие причастно «к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам внешней политики США», в частности имеет отношение «к приобретению или попытке приобретения» американских товаров для поддержки вооруженных сил своих стран.

Кроме того ОКБ имени Яковлева было включено в санкционные списки всех стран Евросоюза, Швейцарии, Украины и Японии

Самолёты Яковлева в искусстве 
 Владимир Высоцкий. «Як-истребитель» (песня).

См. также 
 КБ Ильюшин (ОКБ-39) и (ОКБ-240)
 КБ Туполев (ОКБ-156)

Примечания

Литература 
 Опытное конструкторское бюро им. А. С. Яковлева. — М., 2002.

Ссылки 

 
 
 ОКБ им. А. С. Яковлева  — официальный сайт
 Самолёты ОКБ им. Яковлева 
 История ОКБ им. А. С. Яковлева 

Компании Москвы
Компании, основанные в 1934 году
ОКБ имени Яковлева
Объединённая авиастроительная корпорация
Производители беспилотных летательных аппаратов России
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину